O’Higgins – irlandzkie nazwisko
 Bernardo O’Higgins (1776–1842) – południowoamerykański rewolucjonista i pierwszy przywódca Chile

Obiekty geograficzne nazwane na cześć B. O’Higginsa 
 O’Higgins – region Chile
 O’Higgins/San Martín – jezioro na pograniczu Chile i Argentyny
 General Bernardo O’Higgins
 (2351) O’Higgins – planetoida
 CD O’Higgins – chilijski klub piłkarski

Inne osoby o nazwisku O’Higgins 
 Kevin O’Higgins (1892–1927) – irlandzki polityk, wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Wolnego Państwa Irlandzkiego, współzałożyciel irlandzkiej policji
 Piotr O’Higgins (1602–1642) − irlandzki dominikanin, błogosławiony Kościoła katolickiego